Krishnaier Subramanyam (1915 - 1980) foi um botânico indiano.

Ligações externas
  

Botânicos da Índia